Гэри Диган (; 28 августа 1987, Дублин, Ирландия) — ирландский футболист, полузащитник клуба «Кембридж Юнайтед». Ранее играл за «Шелбурн», «Килкенни Сити», «Лонгфорд Таун», «Голуэй Юнайтед», «Богемианс» и «Ковентри Сити».

Карьера 
Воспитанник академии ирландского «Шелбурна». Свой единственный матч сыграл, выйдя на замену с матче «Кубка Интертото» против «Ветры» 24 июня 2006 года. Вскоре был отправлен в аренду в «Килкенни Сити». Позже он покинул «Шелбурн» и в феврале 2007 года присоединился к Лонгфорд Тауну, который в том же году вылетел в Первый Дивизион, но сумел дойти до финала Кубка Ирландии, в котором Диган не сыграл по причине травмы. 24 января 2008 года он стал игроком «Голуэй Юнайтед», где Гэри надолго не задержался и был отпущен клубом из-за финансовых проблем. Этим воспользовался «Богемианс», подписавший годовой контракт с футболистом. Именно в «Богемиансе» впервые пересеклись пути Дигана и Пэта Фенлона, в будущем они вместе окажутся в «Хиберниане». За два года Гэри стал двукратным чемпионом Ирландии (2008 и 2009 годов) и выиграл «Кубок Ирландии». Сам Гэри в 2008 был признан лучшим центральным полузащитником сезона, набрав 28 % голосов болельщиков, а 2009 году вошёл в символическую сборную сезона. Успехи мощного полузащитника были замечены английским Ковентри Сити и 21 декабря 2009 года он был подписан англичанами. За новую команду он дебютировал 9 января 2010, а 13 февраля того же года отметился первым голом. Сезон 2010/11 был вынужден пропустить из-за перелома лодыжки, сыграв только в последних матчах своей команды. В 2012 году был временно отстранён от участия в матчах команды за размещение в Твиттере одного из лозунгов «ИРА». В августе 2012 года он был подписан шотландским «Хибернианом», где воссоединился с Пэтом Фенлоном, под руководством которого завоевал все свои трофеи. В Эдинбурге Дигану сломали челюсть в ходе нападения у выхода из ночного клуба.

Достижения 
 «Лонгфорд Таун»
 Финалист Кубка Ирландии: 2007

 «Богемианс»
 Чемпион Ирландии (2): 2008, 2009
 Обладатель Кубка Ирландии: 2008

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Хиберниана»
 

Футболисты Шотландии
Игроки ФК «Ковентри Сити»
Игроки ФК «Лонгфорд Таун»
Игроки ФК «Шелбурн»
Игроки ФК «Бристоль Сити»
Игроки ФК «Голуэй Юнайтед»
Игроки ФК «Богемиан»
Игроки ФК «Хиберниан»
Игроки ФК «Нортгемптон Таун»
Игроки ФК «Саутенд Юнайтед»
Игроки ФК «Шрусбери Таун»